Lateral Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Lateral Creek (Rock River), Fluss im Baraga County, Bundesstaat Michigan
 Lateral Creek (Sturgeon River), Fluss im Baraga County, Bundesstaat Michigan